Federico VIII de Zollern (), apodado Domingo de Pascua () (?, siglo XIII - 1333) fue un noble germano, conde de Zollern desde 1309 hasta su muerte.

Biografía 

Federico era el hijo menor del conde Federico VI de Hohenzollern de su matrimonio con Cunegunda (1265-1310), hija del margrave Rodolfo I de Baden. Después de la muerte de su hermano mayor Federico VII en 1309, Federico VIII gobernó Zollern junto con su sobrino Fritz I. Después de la muerte de Fritz I en 1313, Federico VIII gobernó solo.

Federico VIII fundó la línea Hohenzollern cuando dividió el condado con su hermano. En el conflicto de poder de su época, Federico VIII apoyó al bando austriaco y más tarde se puso del lado del emperador Luis IV .

Matrimonio e hijos 

El nombre de la esposa de Federico no se ha conservado. Tuvo los siguientes hijos:

 Fritz II (muerto entre 1355 y 1359), conde de Zollern;
 Federico IX (fallecido entre 1377 y 1379), conde de Hohenzollern, casado en 1341 con la condesa Adelaida de Hohenberg (fallecida después de 1385);
 Federico "Domingo de Pascua" II (fallecido en 1395), prior de la Orden de San Juan;
 Federico de Estrasburgo (fallecido en 1365), casado en 1343 con la condesa Margarita de Hohenberg-Wildberg, padres de:
 Federico XI, conde de Hohenzollern .

Ancestros

Véase también 
 Casa de Hohenzollern

Notas

Referencias 

, que recoge como referencias:
 Count Rudolph Stillfried-Alcántara and Traugott Maercker: Hohenzollerische Forschungen, C. Reimarus, 1847, p. 172 ff

Enlaces externos 
 City of Stetten

Frederic Zollern 05
Nobles de Alemania del siglo XIII
Nobles de Alemania del siglo XIV
Counts of Zollern